Der Brest Challenger 2000 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. November 2000 in Brest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Brest (Finistère)